Натуральне число 1287
 1287 рік до нашої ери
 1287 рік нашої ери